

Географическое положение 
Новороссийск имеет удачное географическое положение:
 находится у берегов незамерзающей Цемесской бухты, что позволяет практически круглогодично принимать суда. Судоходству мешает только ветер Норд-Ост (или Бора).
 находится у склона Маркхотского хребта, богатого мергелем.
 плодородные земли и солнечный климат благоприятны для развития виноделия
.

Развитие промышленности города 
Развитие промышленности Новороссийска началось со строительства цементых заводов компании «Русский Стандарт». До сих пор в Восточном округе сохранились здания управления компании (теперь они используются как жилые дома). Район, где находилось управление компании, новороссийцы до сих пор называют Стандарт.
Во время войны в город был эвакуирован Ревельский Судоремонтный завод, который в наше время реформирован в «Новороссийский Завод ОАО „Красный Двигатель“»

Промышленность в наше время 

Крупнейшими бюджетообразущими предприятиями города, на которых трудятся около 11 тысяч человек, и формирующими городской внутренний валовой продукт являются: ОАО «Черномортранснефть» — 12,2 % всего объема выпуска продукции товаров, ЗАО «КТК-Р» — 22,2 %, ОАО «Новороссийский морской торговый порт» — 7,9 %, ОАО «Новоросцемент» — 13,4 %, ОАО «Новошип» — 1,5 %.

В настоящее время основу промышленности Новороссийска составляют следующие отрасли:

Транспорт 
Новороссийск — крупнейший порт России на Чёрном море.
В городе работают предприятия Новороссийское морское пароходство, Новорослесэкспорт (Лесной порт), Новороссийский морской торговый порт, Зерновой терминал, Импортпищепром, Черномортранснефть,Новороссийский мазутный терминал.

Цементная промышленность 
Новороссийск — крупнейший центр цементной промышленности на юге России, созданный на базе крупных месторождений высококачественных мергелей. В городе находится штаб-квартира крупного производителя цемента «Новоросцемент» и заводы группы "ИНТЕКО": «Атакайцемент» и «Верхнебаканский цементный завод».

Проведено строительство двух новых современных технологических линий, в рамках реконструкции имеющихся цементных заводов:
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (строительство второй технологической линии мощностью 2,3 млн.тонн) и
ОАО «Новоросцемент» (строительство второй технологической линии на заводе «Первомайский»)

Планируется строительство нового современного цементного завода ЗАО «Новороссийский цементный завод „Горный“» мощностью 3,5 млн тонн цемента в год.

Машиностроение 
Заводы: «Молот», «Красный двигатель», «Пищемаш», судоремонтный, радиозавод «Прибой». Все перечисленные заводы закрыты, приведены в состояние банкротства или работают на 1-2% от своей мощности.

Производство строительных материалов 
Шифер, тротуарная плитка, железобетонные изделия и др..

Виноделие 
Новороссийский район является одним из главных винодельческих центров России. Местные агрофирмы производят столовые и игристые вина.
В Новороссийском муниципальном округе работают винзаводы «Абрау-Дюрсо» и «Мысхако».

Строительство 
Предприятия «Выборстройинжиниринг», «Новошипстрой», «Теам», «Инвестиционный фонд Кубани», ФГУП «УССТ № 4 при Спецстрое России» и др.

Энергетика 
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети, АО «НЭСК» (Горэлектросеть).

Прочие отрасли промышленности 
Деревообрабатывающая (в том числе мебельная), пищевая (мукомольно-элеваторный комбинат, молочный, пивоваренный заводы, рыбзавод и др.), сталелитейная (завод «Новоросметалл») промышленность. Предприятия железнодорожного транспорта («Новороссийский вагоноремонтный завод  », в настоящее время не работает).

Примечания

Ссылки 

Новороссийск